Куэвас-де-Альмуден ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнкас-Минерас, в 56 км от столицы провинции. Занимает площадь 35,64 км². Население — 133 человека (на 2010 год).

В муниципалитете имеются археологические памятники, старейший из которых — Серро-де-лас-Кальдерас, относящийся к железному веку.

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля